

Prénom 
Abraam ou Abraám ou  Avraám ou Αβραάμ (en grec) est un prénom oriental.

Saint chrétien 
 Abraam (1829-1914), de son vrai nom Paul (Boulos) Gabriel, évêque métropolitain d'El-Fayoum en Égypte ; fêté le 9 juin

Ecclésiastiques 
Deux primats de l'Église orthodoxe de Géorgie ont porté ce nom :
 Abraam I (1280-1310) ;
 Abraam II (1492-1497).

Référence